Maresma, terreny impermeable i planer 
 Assumpció Maresma i Matas (Arenys de Mar, 1956), periodista catalana 
 Felicià Maresma i Bosch
 Miquel Maresma i Matas, metge i sexòleg català